Görig ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Görig (* 1947), deutscher Bildhauer
 Franz Goerig (1825–1887), Arzt in Berlin, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses für Neidenburg-Osterode
 Manfred Görig (* 1959), hessischer Politiker (SPD) und Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Steffen Görig (* 1969), deutscher Unternehmer und Autorennfahrer
 Walter Görig (1885–1974), deutscher Architekt

Siehe auch:

 Görich